Фрідріх Ріфе (1896—1981) — німецький військовий діяч, віце-адмірал крігсмаріне.
 Хоакім Ріфе (* 1942) — іспанський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.